Флаг Кра́снинского муниципального района Липецкой области Российской Федерации.

Описание 
«Флаг Краснинского района представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделённое по горизонтали зигзагообразно на две полосы: верхнюю жёлтую и нижнюю красную в соотношении 4:5, воспроизводящее фигуры из гербовой композиции: в центре жёлтой части два красных яблока с зелёными черенками и листками, а в центре красной части — семь жёлтых стеблей папоротника, сложенных веерообразно».

Описание флага, принятого 20 февраля, гласило:

«Флаг Краснинского района представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделённое по горизонтали зигзагообразно на две полосы: верхнюю жёлтую и нижнюю красную в соотношении 4:5, воспроизводящее фигуры из гербовой композиции: в центре жёлтой части два красных яблока с зелёными черенками и листками, а в центре красной части — белую скалу».

Обоснование символики 
Первые сведения о районном центре — селе Красном, относятся к 1678 году и содержатся в переписной книге Елецкого уезда, где упоминается находящая в Бугуруслановском стане «деревня Красная за Красным лесом». Красное было основано в связи с укреплением южных границ Русского государства от крымских татар. По территории Краснинского района проходила оборонительная линия Белгородской черты (Ахтырка — Тамбов), что во флаге показано острыми зубцами.

Красная часть флага имеет многогранную символику:

— аллегорически передаёт название района — «красный», «красивый», «пригожий», «хороший», что делает флаг «полугласным»;

— аллегорически говорит о богатой событиями истории района: жители района гордятся тем, что на их земле жили отец и мать М. Ю. Лермонтова (деревня Васильевка); М. М. Пришвин (село Ищеино); с селом Красным связана судьба писателя-прозаика А. М. Титова, художницы Т. П. Окуневой. Краснинская земля — родина семи Героев Советского Союза, трёх боевых генералов, двух Героев Социалистического Труда.

Красный цвет символизирует труд, жизнеутверждающую силу, мужество, праздник, красоту.

Яблоки — показывают богатство и плодородие многочисленных садов района.

Стебли папоротника указывают на заповедник «Галичья Гора» (урочище Плющань), которое известно своей редчайшей флорой и является гордостью района. (В описании флага, учреждённого 20 февраля, этот абзац излагался следующим образом — Скала указывает на рельеф заповедника Галичья Гора (урочище Плющань) и месторождение известняка — Рождественский карьер.)

Жёлтая часть флага аллегорически показывает, что жители района трудятся в аграрном секторе экономики.

Жёлтый цвет (золото) — это цвет солнца, символизирует величие, уважение, великолепие.

Зелёный цвет — символ весны, радости, надежды, природы.

Примечания 

Флаги с изображением яблони
Флаги с изображением папоротника